Niemcy
 Lubmin – dawna nazwa miejscowości

 Polska
 Lubomin – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wałbrzyskim, w gminie Stare Bogaczowice 
 Lubomin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Boniewo 
 Lubomin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Mrozy 
 Lubomin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Stanisławów 
 Lubomin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Nasielsk
 Lubomin – gromada w powiecie wałbrzyskim
 Lubomin – gromada w powiecie włocławskim

Zobacz też 
 Lubomin Leśny, Lubomin Rządowy